Le qualificazioni del singolare  del Generali Ladies Linz 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Petra Martić (qualificata)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Nastas'sja Jakimava (secondo turno)
  Marina Eraković (primo turno)

 Jelena Dokić (primo turno, ritirata)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (qualificata)
 Arantxa Rus (primo turno)

Qualificate 

  Petra Martić
  Stéphanie Foretz Gacon

  Sorana Cîrstea
  Vitalija D'jačenko

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 2011
WTA Tour 2011